Die Saison 2009/10 war die sechste Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen. Der Saisonbeginn wurde auf den 20. September 2009 terminiert. Der letzte Spieltag fand am 16. Mai 2010 statt. Die Relegationsspiele der Drittletzten waren für den 24. und 30. Mai 2010 terminiert.

Die Abteilung Frauen- und Mädchenfußball des FC Gütersloh 2000 gründete mit dem FSV Gütersloh 2009 einen eigenständigen Verein. Der Meister der Regionalliga West, der FFC Brauweiler Pulheim, trat zum 1. Juli 2009 dem 1. FC Köln bei. Die SG Wattenscheid 09 wechselte von der Süd- in die Nordgruppe.

Nord 

In der Nordgruppe sicherte sich der Herforder SV bereits am 14. April 2010 nach 17 von 22 Spielen ohne Niederlage den Wiederaufstieg und nach 20 Spielen die Meisterschaft und blieb als erste Mannschaft über die gesamte Saison unbesiegt. Die Abstiegsränge belegten Wattenscheid 09 und Blau-Weiß Hohen Neuendorf. Wattenscheid trat am vorletzten Spieltag nicht bei Werder Bremen an. Der DFB wertete das Spiel mit 2:0 für Bremen und verurteilte Wattenscheid zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torjägerliste

Süd 

In der Südgruppe sicherte sich Bayer 04 Leverkusen den Aufstieg erst am letzten Spieltag durch einen 1:0-Sieg beim Absteiger TuS Wörrstadt. Ebenfalls absteigen musste der ASV Hagsfeld.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torjägerliste

Abstiegsrelegation 
In den Relegationsspielen trafen die Drittletzten der beiden Staffeln aufeinander.

Die Spiele fanden am 24. und 30. Mai 2010 statt.

|}

Einzelnachweise 

2009/10
Fußballsaison 2009/10